Кремонский — вторая часть имени у ряда средневековых учёных и клириков, связанных с городом Кремона:
 Евсевий Кремонский (? — 422) — христианский святой, участник Первого оригенистского спора на стороне противников восточного дидаскала.
 Лиутпранд Кремонский (ок. 920 — ок. 972) — итальянский дипломат, историк.
 Герард Кремонский (1114—1187) — итальянский математик, астролог, философ и врач, крупнейший переводчик Средневековья.
 Герард Кремонский — живший в XIII веке переводчик медицинских трудов, смешиваемый с Герардом Кремонским XII века.
 Сикард Кремонский (1155 — 1215) — итальянский прелат, историк и писатель.
 Яков Кремонский (между 1395 и 1410 — ок. 1454) — итальянский гуманист и математик, автор второго перевода Архимеда на латынь (ок. 1450).